Ari-Pekka est un prénom composé masculin finnois pouvant désigner:

Prénom
Ari-Pekka Liukkonen (né en 1989), nageur finlandais
Ari-Pekka Nikkola (né en 1969), sauteur à ski finlandais
 (né en 1983), patineur artistique finlandais
Ari-Pekka Selin (né en 1963), joueur finlandais de hockey sur glace

Voir aussi

Homonymie de prénom
Prénom finlandais